Носково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена на западе района, на северо-восточном берегу Носковского озера, в 9 км к юго-западу от райцентра Великие Луки и в 7 км к юго-западу от волостного центра Переслегино. Севернее проходит железная дорога Великие Луки — Новосокольники, восточнее — станция Воробецкая.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 37 человек.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района